No Jive — вісімнадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Hire And Fire - 5:10
 Do You Wanna Play House - 5:01
 Right Between The Eyes - 3:06
 Every Time It Rains - 4:14
 Keeping Our Love Alive - 3:18
 Thinkin' Man's Nightmare - 4:01
 Cover Your Heart - 4:32
 Lap Of Luxury - 3:55
 The Rowan Tree/Tell Me That You Love Me - 4:39
 Cry Wolf - 4:25

Джерела 
 No Jive  allmusic
 No Jive  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth